Victor Hugo (1802-1885), un des grands écrivains romantiques de langue française ;
 Victor Hugo de Azevedo Coutinho (1871-1955), premier ministre portugais ;
 Victor Hugo (1883-1956), peintre français ;
 Victor Hugo (1942-1993), artiste américain ;
 Víctor Hugo Morales (1947-), journaliste et écrivain uruguayen ;
 Victor Hugo (2004-), footballeur brésilien.

Nommés en l'honneur de l'écrivain français :
 Victor Hugo, station du métro parisien ;
 quartier Victor-Hugo à Toulouse ;
 , nom de rues ;
 , plusieurs lycées ;
 Victor Hugo, croiseur cuirassé de la marine française du début du .

 Victor Hugo, biographie historique de Victor Hugo écrite par l'historien français Max Gallo.